Moshup steht für:
 (66391) Moshup, erdnaher Doppel-Asteroid vom Aten-Typ
 Moshup (Mythologie), Riese aus der Mythologie des Volkes der Mohegan an der Küste Neuenglands